Svetovno prvenstvo v biatlonu 1983 je enaindvajseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 23. in 27. februarjem 1983 v Anterselvi, Italija, v treh disciplinah za moške.

Dobitniki medalj

Moški

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na IBU: 10 km, 20 km, štafeta
Prvenstvo na Sports123.com

1983
1983 v športu
Športne prireditve v Italiji
Rasun-Anterselva